Пертти Куллурво Паасио (; ) — финский политик; министр иностранных дел Финляндии (1989—1991).

Биография 
Родился 2 апреля 1939 года в Хельсинки.

Паасио участвовал в муниципальной политике Турку и был избран в муниципальный совет в 1965 году. Паасио стал членом парламента в июле 1975 года, однако он потерял место на парламентских выборах 1979 года.

В 1982 году он заменил Якоба Сёдермана в парламенте и занимал этот пост, пока в 1996 году не был избран в Европейский парламент.

С 1 февраля 1989 по 26 апреля 1991 года был министром иностранных дел Финляндии.

Скончался 4 апреля 2020 года в Турку.

Библиография 
 Minä ja Mr. Murphy. Jyväskylä: Gummerus, 1996. ISBN 978-951-2-04877-9.
 Punatulkku ja sikarodeo. Jyväskylä: Gummerus, 1998. ISBN 978-951-2-05370-4.
 Brysselin baanalla. Jyväskylä: Gummerus, 2000. ISBN 978-951-2-05759-7.

Примечания 

Министры иностранных дел Финляндии
Политики XX века
Лидеры Социал-демократической партии Финляндии
Дети премьер-министров